По́сох — шест (трость) особого вида и назначения.

Во многих религиях знак власти высшего духовенства. В православии, посохи святительские и настоятельские, делались серебряные — чеканные, черневые, эмалевые или костяные, с серебряными частями. Звенящий посох глашатаев, в древней Руси — Бирюч.
В знаменитом произведении В. И. Даля указано что По́сох м. посошо́к (от соха, со́шка, жердь), палка путника, трость (камышовая), батог, бадиг, батожок, подпиралка, црк. стар. жезл, клюка (посох клюкою, либо с костылем), попутник; вообще по́сох подлиннее трости и палки.

История 
Посох использовался как оружие, средство (пастуший посох) поимки животных (коз, баранов) — посох с загнутым концом (крюком), вспомогательное средство для облегчения передвижения пешком, средство промера глубины брода и так далее. Считается, что в древности посохи наделялись определённой магической силой для различных целей. Основным назначением посоха было опирание на него при ходьбе. Позже стал знаком различия у отдельных представителей общества (Церковный посох, Офицерская трость и так далее).

Геральдика 
В геральдике изображения посоха, символизируют умение править, превосходство над неразумностью и достаток.

См. также 
 Клюка → Клюшка
 Скипетр — древнейший символ власти, употреблялся ещё римскими царями. Первообраз скипетра — пастушеский посох, затем посох, присвоенный церковью архиереям как знак пастырской власти.
 Жезл — символ духовной и светской власти.
 Посох (церковный) — знак церковной власти.
 Посох Якова — угломерный инструмент для астрономических наблюдений.

Примечания

Литература 
 Гольдберг Т., Мишуков Ф., Платонова Н., Постникова-Лосева М., «Русское золотое и серебряное дело XV—XX вв.» — .: Наука, 1967. — С. 118.
 Забелин И., «О металлическом производстве в России.» — С. 71.

Ссылки 
 
 

Предметы быта